В соревнованиях по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 2000 спортсменов, которые будут соревноваться за 47 комплектов наград.

Правила квалификации 

Каждая страна может заявить до 3 спортсменов в каждой дисциплине, если они достигнут стандарта А. Также страна может заявить одного резервного спортсмена в ту же дисциплину, при условии, что он также достиг стандарта А.

Страна может заявить только одного спортсмена в дисциплине, в которой он достиг стандарта В. Резервный спортсмен может быть заявлен при условии, что он также достиг стандарта В.

Спортсмены допускаются к участию, если они достигли стандарта в период проведения официальных соревнований ИААФ.

Квалификационные события

Квалификационные стандарты

Квалифицированные спортсмены

Бег на 100 метров

Бег на 200 метров

Бег на 400 метров

Бег на 800 метров

Бег на 1500 метров

Бег на 5000 метров

Бег на 10000 метров

Марафон

Бег на 3000 метров с препятствиями

Бег на 110/100 метров с барьерами

Бег на 400 метров с барьерами

Прыжки в высоту

Прыжки с шестом

Прыжки в длину

Тройной прыжок

Толкание ядра

Метание диска

Метание молота

Метание копья

Десятиборье/Семиборье

Ходьба на 20 километров

Ходьба на 50 километров

Эстафета 4х100 метров

Эстафета 4х400 метров

Квалифицированные страны

Ссылки  
Правила квалификации

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012